Amaranthus spicatus  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Amaranthus spicatus descrita por (Thell.) Seckt es el Amaranthus vulgatissimus de Speg.
Amaranthus spicatus descrita por Lam. es el Amaranthus retroflexus subsp. retroflexus
Amaranthus spicatus descrita por Rchb. es el Amaranthus cruentus de L.
Amaranthus spicatus descrita por Wirzén es el Amaranthus cruentus de L.

Referencias